Вито́льд Прушко́вский (; 1846, Бершадь Ольгопольского уезда Подольской губернии (ныне Бершадского района Винницкой области Украины — 1896, Будапешт) — польский художник.

Биография 
Родился на Подолье в 1846 году. Детство провел в Одессе и Киеве. Семья эмигрировала в Дьепп в 1860 году. И в 1866 году он переехал в Париж, где получил художественное образование у Тадеуша Горецкого. Позже обучался в Академии художеств в Мюнхене(1869—1872) у Александра фон Вагнера. Затем в Краковской Академии художеств (1872—1875), был учеником Яна Матейко. В 1882 году он поселился в Мникуве.

Совершил творческие путешествия в Алжир, Тунис и Италию. Он также провёл несколько выставок в Варшаве и Львове. Позже он выставлялся на международном уровне, в том числе в Сан-Франциско и Чикаго.

Творчество 
Автор картин со сценами из сельской жизни, народных сказок и легенд, портретов, пейзажей, а также символических композиций. Ряд полотен написан Прушковским под вдохновением поэзии Словакии. Работы В. Прушковского сочетают в себе элементы реализма, романтической фантазии, лиризма и мистики. В более поздних работах ощутимо влияние импрессионизма.

Наиболее известными работами являются:
 «Портрет Казимира Бартошевича» (1876)
 «Русалки» (1877)
 «Три колодца» (1882)
 «Элоя среди могил» (1892)
 «Смерть Эленая» (около 1892).

Картины художника регулярно экспонировались на выставках в Кракове, Варшаве и Львове. В 1892 году был председателем комитета по сооружению памятника польскому художнику Артуру Гротгеру.

Литература 
 Ewa Micke-Broniarek, «Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm». Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2005.

Ссылки 
 Witold Pruszkowski

Художники Польши
Художники-портретисты Польши
Художники-пейзажисты Польши
Художники-импрессионисты
Художники-реалисты